Itsunori Onodera, homme politique japonais
Masato Onodera, catcheur japonais
Rei Onodera, coureur cycliste japonais
Shōtarō Onodera, mangaka japonais
Shiho Onodera, footballeuse japonaise
Takuya Onodera, catcheur japonais
Onodera Yoshimichi, daimyō 
Yuki Onodera, photographe japonaise